Сея:

 Сея — город в Португалии.
 Артурас Сея — литовский байдарочник, призёр чемпионатов мира и Европы.
 Людвигс Сея — латвийский дипломат, министр иностранных дел Латвии (1924).